E73 oder E 73 steht für:
 Europastraße 73, eine Fernstraße von Pécs in Ungarn nach Opuzen in Kroatien
 Laktoseintoleranz, eine Stoffwechselkrankheit nach dem ICD-10-Code
 DR-Baureihe E 73, eine Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft

E73